ZKR steht für:
 Zentrales Kontrollgerätkartenregister, ein beim Kraftfahrt-Bundesamt geführtes Register für die Kontrollgerätkarten
 Zentralkommission für die Rheinschifffahrt, internationale Organisation
 Züchterkreis für den Retromops, siehe Mops #Retromops, Züchterverein zur Wegzüchtung des brachycephalen Syndroms

Zkr steht für:
 Zkr, französischer Rapper

zkr steht für:
 Zakhring (ISO-639-3-Code), sinotibetische Sprache in Arunachal Pradesh (Indien) und in drei Orten in Nepal

Abkürzung